DFL-Supercup 2014 - voetbal
 Supercup 2014 (basketbal) - basketbal
 Johan Cruijff Schaal 2014, voorheen Nederlandse Supercup - voetbal
 Belgische Supercup 2014 - voetbal
 CAF Supercup 2014 - voetbal